При́нц Ора́нский — парусный фрегат Российского императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя на самом деле имел 54 орудия.

История 
Назван в честь принца Оранского (с 1840 года король Нидерландов Вильгельм II), командовавшего нидерландскими войсками в битве при Ватерлоо. Принц был женат на сестре императора Александра I великой княжне Анне Павловне. Заложен 18 октября 1828 года в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строитель К. А. Глазырин. Спущен на воду 13 июля 1829 года, вошел в состав Балтийского флота. В 1841 году фрегат был переименован в «Король Нидерландский»..

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1829, 1831, 1832, 1834—1837, 1839—1841, 1843, 1846 и 1847 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1830 в составе отряда капитана I ранга Ф. П. Литке ходил в практическое плавание с гардемаринами в Атлантический океан до острова Исландия.
 3 июля 1836 года на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1839 году тимберован в Кронштадте.
 В 1850—1853 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 В 1854 включён в состав блокшивного отряда.
 Разобран в 1858 году в Кронштадте.

Командиры 
 П. Н. Юрьев (1829—1832);
 Н. Н. Макаров (с 1834 по июнь 1835);
 Я. А. Шихманов (с июня 1835 по 1836);
 Ф. С. Лутковский (1837);
 В. Д. Шишмарев (1839—1842);
 А. Т. Александровский (1843);
 И. А. Кудрявой (1846—1847);
 С. П. Бочечкаров (1850—1852);
 Н. А. Стеценко (1854).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи